Naloty na Singapur (1941)
 Naloty na Singapur (1944–1945)

Zobacz też  
 Bitwa o Singapur